Адмиралтейств-коллегия () — центральный государственный орган управления военно-морским флотом Швеции в XVII—XVIII вв.

В 1617 г. в Швеции было создано Адмиралтейство, которое возглавил риксадмирал Карл Юлленъельм. Однако в то время так и не было издано какого-либо положения об Адмиралтействе. Лишь в форме правления 1634 г. было закреплено её коллегиальное устройство, и она заняла третье по важности место среди коллегий. На коллегию возлагалось управление военно-морским флотом Швеции и вменялось в обязанность рассмотрение военных и экономических вопросов его деятельности.

В состав коллегии входили риксадмирал, который являлся её президентом, два члена риксрода и четыре вице-адмирала.

Первоначально коллегия располагалась в Стокгольме, однако в 1680 году была переведена в Карлскруну, базу шведского военно-морского флота. После различных преобразований, сильно ограничивших полномочия коллегии, она в 1776 г. вновь была возвращена в шведскую столицу.

Упразднена в 1791 г., когда вместо неё было создано Главное военно-морское управление (Generalsjömilitiekontoret).

Список президентов коллегии 
 Стенбок, Густав Отто (1680—1682)
 Вахтмейстер, Ханс (1682—1713)
 Ливен, Хенрик фон (1714—1719)
 Спарре, Клас (1719—1727)
 Вахтмейстер, Карл Ханс (1727—1731)
 Таубе, Эдвард Дидрик (1731—1734)
 Псиландер, Густав фон (1734—1738)
 Лёве, Карл Хенрик фон (1738—1741)
 Груббе, Густав (1742—1759)
 Спарре, Карл (1759—1770)
 Спарре, Эрик (1771—1775)
 Фалькенгрен, Кристофер (1776—1780)

Источники 
 Nordisk familjebok. B. 1. — Stockholm, 1904.

История Швеции
Государственное устройство Швеции